Мингелла () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1966) — британский телевизионный продюсер и сценарист.
  (род. 1962) — британский солиситор.
 Мингелла, Макс (род. 1985) — британский актёр и кинорежиссёр.
  (род. 1962) — итальянский серийный убийца.
 Мингелла, Энтони (1954—2008) — британский кинорежиссёр, сценарист и драматург.